Saint-Edmond (avec un tiret) peut désigner les lieux suivant :

Saint-Edmond, commune française, de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Saint-Edmond-les-Plaines, municipalité du Québec.
 Saint-Edmond-de-Grantham, municipalité de paroisse du Québec.